MUP est un sigle qui peut signifier : 
 Le Mouvement unitaire progressiste (MUP), parti politique français créé en 2009 par l'ancien secrétaire national du Parti communiste français (PCF) et sénateur Robert Hue, est l'ancien nom du Mouvement des progressistes (mdP).
 En Serbie, le ministère de l’Intérieur est également connu sous son abréviation MUP (en serbe :  et ).